У сезоні 1906/1907 перемогу в чемпіонаті святкували футболісти Ньюкасл Юнайтед, вдруге в історії клубу.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон

Результати

Другий дивізіон

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; С = Середня результативність; O = Очки

Результати

Примітки

Посилання 
rsssf 

Футбольна ліга
Англія
Англія